Birmingham pode ser:

 Birmingham - cidade da Inglaterra, no Reino Unido.
Birmingham (Alabama) - cidade do Alabama, nos Estados Unidos da América.
Birmingham (Iowa) - cidade do Iowa, nos Estados Unidos da América.
Birmingham (Michigan) - cidade do Michigan, nos Estados Unidos da América.
Birmingham (Missouri) - vila do Missouri, nos Estados Unidos da América.
Birmingham (Pensilvânia) - distrito da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América.

Desambiguações de topônimos